Нггела (, реже Нггелла или Нгелла) — топоним и название народа на Соломоновых островах:

 Острова Нггела — также используется как наименование Флоридских островов
 Нггела (пролив)

 Нггела (народ)